Le Championnat d'Europe de football américain est une compétition continentale de football américain mettant aux prises les sélections nationales européennes depuis 1992. Cette épreuve a eu lieu tous les , excepté l'année 2010 sans épreuve.

Palmarès

Bilan

Références

Lien externe 

 encyclopédie du football américain

Football americain
Europe